

Основные значения 
 Какао — растение, производящее какао-бобы.
 Какао-бобы — плод предыдущего растения.
 Какао-орешки — жареные ядра какао, популярный снэк.
 Какаовелла — шелуха какао-бобов, используется в медицине и аграрной сфере, также добавляется в корма для животных. При её сжигании можно получить тепловую энергию.
 Какао-крупка — раздробленные ядра какао, в ходе помола преобразуется в тёртое какао.
 Тёртое какао — промежуточный продукт переработки какао-бобов в какао-масло, с помощью прессов из него выжимается масло.
 Какао-масло — жир, выжимаемый из какао-бобов, ингредиент для создания плиточного шоколада.
 Какао-порошок — жмых, остатки выжимки масла, ингредиент для шоколадных напитков.
 Какао — шоколадный напиток.
 Какао-молоко — молоко с добавлением какао.
 «Какао» — второй роман Жоржи Амаду (1933).

Другое 
 Какаоатан — муниципалитет в мексиканском штате Чьяпас.
 KakaoTalk — приложение для смартфонов, цель которого — мгновенный обмен сообщениями.
 Какао-Бич — город в штате Флорида.
 CACAO — виртуальная машина Java.

См. также 
 Шоколад (значения)
 Белый шоколад
 Молочный шоколад
 Чёрный шоколад
 Горячий шоколад (значения)
 Чампуррадо